[[Файл:Charcharhinus limbatus.jpg|240px|right|thumb|'Carcharhinus limbatus]]

Список риб Бахрейну неповний і включає в себе 208 видів риб, які можна знайти у територіальних водах Бахрейну.

 A 
 Abalistes stellaris Abudefduf saxatilis  Abudefduf vaigiensis  Acanthopagrus berda  Acanthopagrus bifasciatus Acanthopagrus latus  Acanthopagrus randalli  Aethaloperca rogaa  Aetomylaeus nichofii  Alectis indica  Alepes djedaba  Alepes melanoptera  Alepes vari  Amblyeleotris downingi Anodontostoma chacunda  Antennablennius hypenetes  Aphanius dispar dispar  Apistus carinatus  Apogon coccineus  Apogon fasciatus  Apogon fleurieu  Apogon gularis  Apogonichthyoides taeniatus Aprion virescens  Argyrops spinifer  Ariomma indicum  Atropus atropos  Atule mate  Auxis rochei rochei Auxis thazard thazard  B 
 Bothus pantherinus  Brachirus orientalis  Brotula multibarbata  C 
 Caesio lunaris  Caesio varilineata  Callionymus filamentosus Carangoides bajad  Carangoides chrysophrys Carangoides coeruleopinnatus Carangoides ferdau  Carangoides fulvoguttatus Carangoides malabaricus  Caranx sexfasciatus  Carcharhinus amboinensis Carcharhinus dussumieri  Carcharhinus limbatus  Carcharhinus melanopterus  Carcharhinus plumbeus  Carcharhinus sorrah  Cephalopholis hemistiktos Chaenogaleus macrostoma  Chaetodon melapterus  Chaetodon nigropunctatus  Cheilodipterus persicus  Cheimerius nufar  Chiloscyllium arabicum Chiloscyllium griseum  Chirocentrus dorab  Chirocentrus nudus  Chlorurus sordidus  Choerodon robustus  Colletteichthys dussumieri Coryogalops tessellatus  Crenidens crenidens  Cynoglossus kopsii  D 
 Dactyloptena gilberti  Decapterus russelli  Diagramma picta  Diplodus sargus kotschyi Dussumieria acuta  Dussumieria elopsoides E 
 Encrasicholina devisi  Encrasicholina punctifer  Epinephelus areolatus  Epinephelus bleekeri  Epinephelus coeruleopunctatus Epinephelus coioides  Epinephelus epistictus  Epinephelus latifasciatus  Epinephelus multinotatus  Epinephelus polylepis  Etelis carbunculus  Eupleurogrammus glossodon Eupleurogrammus muticus  Eusphyra blochii  F 
 Fowleria variegata  G 
 Galeocerdo cuvier  Gerres oyena  Gnathanodon speciosus  Grammoplites suppositus  Gymnura poecilura  H 
 Halichoeres stigmaticus Hemipristis elongata  Heniochus acuminatus  Herklotsichthys lossei  Himantura uarnak  Hypogaleus hyugaensis Hyporhamphus sindensis  I 
 Ilisha sirishai  Istiophorus platypterus L 
 Lepidotrigla bispinosa  Lethrinus borbonicus  Lethrinus lentjan  Lethrinus microdon  Lethrinus nebulosus  Liza persicus  Lutjanus argentimaculatus Lutjanus fulviflamma  Lutjanus lutjanus  Lutjanus malabaricus  Lutjanus quinquelineatus  Lutjanus russellii  Lutjanus sanguineus  M 
 Makaira indica  Megalaspis cordyla  Minous monodactylus  Mustelus mosis  N 
 Naucrates ductor  Nematalosa nasus  Nemipterus bipunctatus Nemipterus japonicus  Nemipterus peronii  Nemipterus randalli  Neopomacentrus sindensis Nuchequula gerreoides  O 
 Okamejei pita  P 
 Pampus argenteus  Paragaleus randalli  Paramonacanthus arabicus Parapercis robinsoni  Parascolopsis aspinosa  Parastromateus niger  Pardachirus marmoratus  Parupeneus heptacanthus  Parupeneus margaritatus  Parupeneus seychellensis  Pegasus volitans  Pinjalo pinjalo  Plectorhinchus gaterinus Plectorhinchus pictus  Plectorhinchus sordidus  Poecilia latipinna  Pomacanthus maculosus  Pomadasys stridens  Priacanthus blochii  Pristipomoides filamentosus Pristipomoides multidens  Pristipomoides sieboldii  Pseudochromis persicus  Pseudorhombus arsius  Pseudorhombus elevatus  Pseudorhombus malayanus  Pseudosynanceia melanostigma Pseudovespicula dracaena  R 
 Rastrelliger kanagurta  Rhabdosargus haffara  Rhabdosargus sarba  Rhincodon typus  Rhizoprionodon acutus Rhizoprionodon oligolinx  S 
 Sardinella albella  Sardinella gibbosa  Sardinella sindensis  Scolopsis bimaculata  Scolopsis ghanam  Scolopsis taeniata  Scolopsis vosmeri  Scomberoides commersonnianus Scomberoides tol  Scomberomorus commerson Scomberomorus guttatus  Scorpaenopsis barbata  Scorpaenopsis lactomaculata Selar crumenophthalmus  Selaroides leptolepis  Seriola dumerili  Seriolina nigrofasciata Siganus canaliculatus  Siganus javus  Siganus luridus  Sillago arabica  Sillago attenuata  Sillago sihama  Sparidentex hasta  Sphyrna mokarran  Stegostoma fasciatum  Stolephorus indicus  Strongylura strongylura  T 
 Taeniura lymma  Tenualosa ilisha  Thalassoma lunare  Thryssa hamiltonii  Thryssa vitrirostris  Thryssa whiteheadi  Trachinotus blochii  Trachurus indicus  Triacanthus biaculeatus Trichiurus auriga  Trichiurus lepturus  U 
 Ulua mentalis  Upeneus doriae  Uraspis helvola  Uraspis uraspis  V 
 Valenciennea persica X 
 Xyrichtys bimaculatus  Z 
 Zebrasoma xanthurum  Zebrias captivus  Zebrias quagga''

Примітки

Література 

 Carpenter, K. E., F. Krupp, D. A. Jones I U. Zajonz, 1997: FAO species identification guide for fishery purposes. The living marine resources of Kuwait, eastern Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, and the United Arab Emirates. FAO, Roma. 1-293, Pls. 1-17.

Посилання 

  FAO Fisheries Country Profile - Bahrain  

Бахрейн
Риби Бахрейну
риби